Norblin de la Gourdaine ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Jan Konstanty Norblin de la Gourdaine (1777–1828), polnischer Bildhauer und Metallgießer
 Jean Pierre Norblin de la Gourdaine, Geburtsname von Jan Piotr Norblin (1745–1830), polnischer Maler und Zeichner französischer Herkunft
 Juliusz Stefan Norblin de la Gourdaine (1892–1952), polnischer Maler und Illustrator
 Louis Pierre Martin Norblin de la Gourdaine (1781–1854), französischer Violoncellist und Musikpädagoge
 Sébastien Louis Guillaume Norblin de la Gourdaine (genannt Sobeck; 1796–1884), französischer Maler

Siehe auch:
 Norblin, Bracia Buch i T. Werner, historisches Unternehmen in Warschau